Рибница представља топоним изведен од речи риба. Он се може односити:

Србија:
 Рибница (Краљево), градско насеље града Краљева;
 Рибница, насеље у Краљеву;
 Рибница (притока Ибра), река, притока Ибра;
 Рибница (Јабланица), туристичко село у Јабланици, у централном делу Златибора;
 Споменик природе Рибница, споменик природе и топоним у селу Паштрић где се налази Црква Светих апостола Петра и Павла и стара школа и Шалитрена пећина;
 Рибница (притока Колубаре), река у Колубарском округу, пртока Колубаре;
 Рибница, археолошко налазиште код Доњег Милановца;

Црна Гора:
 Рибница (притока Мораче), река, притока Мораче;
 Рибница (тврђава), тврђава у Подгорици и родно место Стефана Немање;
 Рибница, старо име за Подгорицу;

Босна и Херцеговина:
 Рибница (Завидовићи), насеље у општини Завидовићи, Федерација БиХ;
 Рибница (Какањ), насеље у општини Какањ, Федерација БиХ;
 Рибница (притока Босне), река; притока Босне; 

Северна Македонија:
 Рибница (Маврово и Ростуша), насеље у општини Маврово и Ростуша;

Бугарска:
 , насеље у општини Рудозем;

Молдавија:
 Рибница (Молдавија), град у Придњестровљу;

Словенија:
 Рибница (Словенија), град и седиште истоимене општине;
 Рибница (Брежице), насеље у општини Брежице;
 Рибница (Пивка), насеље у општини Пивка;
 Рибница на Похорју, насеље и седиште истоимене општине;

Хрватска:
 Рибница (Велика Горица), насеље града Велике Горице.